Juan Martín Parodi Gonzalez (Paysandú, 22 de setembro de 1974), ou somente Parodi é um ex-futebolista uruguaio que atuava como meia.

Carreira 
Parodi integrou o elenco da Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 2004.

Futebolistas do Uruguai
Naturais de Paysandú
Jogadores da Copa América de 2004